Mind of Mine — дебютный студийный альбом британского певца Зейна Малика, выпущенный 25 марта 2016 года.
Он стал первым сольным альбомом для бывшего участника бойз-бенда One Direction.
Диск дебютировал на первых местах в США, Великобритании, Австралии, Канаде, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и в других странах. Зейн стал первым в истории британским певцом, который с дебютным альбомом сразу попал на первые места хит-парадов США (Billboard 200) и Великобритании (UK Albums Chart).

Об альбоме 
В музыкальном плане на альбоме преобладают стили R&B и альтернативный R&B, но он содержит большое разнообразие музыкальных жанров, в том числе поп-музыку, фолк, соул (включая британский соул и неосоул), даб, фанк,, электронную музыку, регги, пакистанскую музыку Каввали (Qawwali) (строфы Газель), хип-хоп, классическую музыку и софт рок. Альбом сочетает музыку разных времён, включая модерн, ретро, музыку 1980-х и музыку 1990-х, в то время как тональности альбома варьируют от медленных баллад до ударного клубного джема.

В США Mind of Mine дебютировал на позиции № 1 в основном американском хит-параде Billboard 200, с тиражом 157,000 альбомных единиц (включая продажи альбома, эквивалентные продажи треков и эквивалентные потоки), включая 112,000 истинных альбомных продаж и 40,8 млн потоков (streams), что стало одним из высших еженедельных стриминговых показателей для одного альбома. Благодаря своему первому альбому Зейн поставил несколько рекордов: он стал первым британским мужчиной-исполнителем (солистом), дебютировавшим на позиции № 1 со своим первым альбомом в карьере; первым британским мужчиной-солистом на первом месте со своим дебютным диском впервые после Джорджа Майкла (Faith; в 1988 он дебютировал на № 41 и через девять недель достиг позиции № 1); Зейн стал первым британским исполнителем, дебютировавшим на первом месте со своим первым альбомом впервые после дебютного альбома его же собственной прошлой группы One Direction's Up All Night (31 марта 2012); молодой певец стал первым британским исполнителем, дебютировавшим на позиции № 1 со своим первым диском одновременно и в США (Billboard 200) и в Великобритании (UK Albums Chart) впервые после шотландской певицы Сьюзан Бойл (I Dreamed a Dream, 2009). Зейн также стал одним из немногих в истории исполнителей, которые были на позиции № 1 и сольно и в составе своих групп, вместе с такими звёздами как Джастин Тимберлейк (’N Sync), Гвен Стефани (No Doubt), Бейонсе (Destiny's Child) и Эминем (D12). Зейн стал первым британским мужчиной-солистом, дебютировавшим на позиции № 1 и в США и в Великобритании и третьим исполнителем, дебютировавшим на первом месте одновременно и в альбомном чарте Billboard 200 и в сингловом Billboard Hot 100 с дебютными работами в каждом из них (ранее это были певица Лорин Хилл и певец Клэй Эйкен). Mind of Mine стал одним из лучших дебютантов на первом месте в 2016 году, и помог снова породняться в сингловом чарте хиту «Pillowtalk» (с восьмого места на № 4 в Hot 100). Выход альбома помог Зейну достичь позиции № 1 в списке Billboard Artist 100, сместив оттуда Джастин Бибер.

Отзывы критиков 
Альбом Mind of Mine получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: NME, USA Today, The Independent, Newsday, AM New York, Cleveland, Pigeons & Planes, Complex, MusicOMH, Slant, Rolling Stone, Los Angeles Times, Toronto Sun, Los Angeles Times, The New York Times.

Список композиций 

Примечания
 «Blue» включает интерпретацию «Prelude in G Major», написанную Johann Sebastian Bach.
  дополнительный рекорд-продюсер
  продюсер по вокалу
  сопродюсер

Чарты и сертификации 
Mind of Mine дебютировал на первом месте американского хит-парада Billboard 200, став первым для Зейна чарттоппером в США.

Еженедельные чарты

Сертификации

История релиза

Примечания

Ссылки 
 
 

Альбомы RCA Records
Поп-альбомы
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Дебютные альбомы 2016 года
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart
Альбомы Зейна Малика